Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Mężczyzn 2010 – drugie mistrzostwa Azji w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez ARFU mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Azji. Zostały rozegrane w formie dwóch turniejów rozegranych pomiędzy 4 września a 31 października 2010 roku.

Mistrzem Azji została reprezentacja Korei Południowej, wygrywając jeden z turniejów i plasując się na trzecim miejscu w drugim.

Kalendarz

Informacje ogólne 
W walce o tytuł mistrzowski wzięło udział trzynaście zespołów. Mistrzem Azji zostawała drużyna, która po rozegraniu dwóch rankingowych turniejów – w Szanghaju i Kota Kinabalu – zgromadziła najwięcej punktów, które były przyznawane za zajmowane w nich miejsca:

Czołowa szóstka cyklu uzyskała awans do turnieju Hong Kong Sevens 2011 rozegranego w ramach IRB Sevens World Series sezonu 2010/2011.

Zawody były ostatnim sprawdzanem przed Igrzyskami Azjatyckimi 2010.

Turnieje

Klasyfikacja generalna ARSS

Przypisy